Tracija (iz lat. Thracia) ili Trakija (iz grč. Θράκη - Thráki), rjeđe i Tračka može podrazumijevati:
 Tracija (regija), regija na području Grčke, Bugarske i Turske
 Istočna Tracija, turski dio Tracije, poznata i kao Europska Turska
 Sjeverna Tracija, bugarski dio Tracije
 Zapadna Tracija, grčki dio Tracije
 Periferija Istočna Makedonija i Tracija, jedna od 13 grčkih periferija
Povijesne države i pokrajine:
 Tracija (kraljevstvo), kraljevstvo Tračana u prvoj polovici 1. tis. pr. Kr.
 Tracija (satrapija), satrapija Ahemenidskog Perzijskog Carstva od 512. do 465. pr. Kr., poznata i pod perzijskim imenom Skudra
 Odrisko kraljevstvo, nova tračanska država od 460-ih pr. Kr. do 46.
 Tracija (rimska provincija), rimska provincija od 46. do Dioklecijanove upravne reforme
 Tracija (dijeceza), rimska dijeceza od 314. – 640-ih godina
 Tracija (tema), bizantska tema između 680. i 1204. odnosno 1230-ih i 14. st.
 Tracija (prefektura), grčka prefektura do 1930. godine, razdvojena na Rodopi i Euros

Izvori